Haus Waldfrieden ist die Bezeichnung für eine Vielzahl geografischer Einzelobjekte in deutschsprachigen Gebieten, die oft, aber nicht immer, der Hotel- und Gaststättenbranche zuzurechnen sind, z. B.…

 Haus Waldfrieden (Braunlage), eine Pension in Braunlage im Harz, Niedersachsen.
 Haus Waldfrieden (Dülmen), Restaurant und Café in Dülmen, Münsterland, Nordrhein-Westfalen.
 Haus Waldfrieden (Schuld an der Ahr), ein Bikertreff mit Gaststättenbetrieb in Schuld an der Ahr in Rheinland-Pfalz.
 Haus Waldfrieden (Viersen), ein Ausflugslokal im Naturschutzgebiet Bockerter Heide zwischen Viersen und Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen.

Siehe auch
 Café Waldfrieden
 Villa Waldfrieden
 Waldfrieden